VUT steht für:
 das ISO 3166-Länderkürzel für Vanuatu
 den Verband unabhängiger Musikunternehmen e.V., ehemals: Verband unabhängiger Tonträgerunternehmen, Musikverlage und Musikproduzenten
 die technische Universität Vaal University of Technology in Südafrika 
 Vysoké učení technické, die Technische Universität Brünn in Tschechien

vut steht für:
 Wute (Sprache) (ISO-639-3-Code), mambiloide Sprachen, die in Teilen von Kamerun und Nigeria gesprochen wird

Abkürzung